Graf-Haeseler-Kaserne ist der Name von Kasernen in 

 Kassel, Hessen, siehe Graf-Haeseler-Kaserne (Kassel)
 Lebach, Saarland, siehe Graf-Haeseler-Kaserne (Lebach)